Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Candy Reynolds e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Rosalyn Fairbank e Susan Leo 6–4, 6–0.

Teste di serie 

 Candy Reynolds /  Wendy Turnbull (Campionesse)
 Betsy Nagelsen /  Paula Smith (quarti di finale)

 Rosalyn Fairbank /  Susan Leo (finale)
 Mary Lou Daniels /  Robin White (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1985